Рамблер/гороскопы — российский астрологический медийно-сервисный проект. Опираясь на дату, время и место рождения пользователей, сервис генерирует индивидуальные гороскопы и персональную ленту материалов астрологического характера.

Ресурс принадлежит холдингу «Rambler Group» и входит в состав медийно-сервисного портала Rambler.ru.

История 
Рамблер/гороскопы (тогда «Рамблер-Гороскопы») были запущены в 2001 году. В середине 2000-х поставщиком астрологических прогнозов для Рамблера стал сервис «Астростар», который продолжает сотрудничество с Рамблер/гороскопами по сей день.

В 2014 году у Рамблер/гороскопов появилось мобильное приложение для iOS и Android.

По итогам 2019 года Рамблер/гороскопы по данным Яндекс. Радара стали самым популярным сайтом в категории «астрология и гороскопы». В декабре число посетителей сервиса превысило 5,3 млн человек.

В 2020 году появился навык Рамблер/гороскопов для голосового ассистента «Алиса» от Яндекса, а чуть позже и для голосовых ассистентов семейства Салют от Сбера.

Феминитивы в названиях знаков зодиака 
В 2021 году для привлечения внимания к редизайну и переосмыслению структуры сервиса, Рамблер/гороскопы на одну неделю переименовали знаки зодиака, добавив им форму феминитивов (Овен/Овенка, Телец/Тельцесса и т. д.). Феминитивы видели только пользователи, указавшие женский пол на странице персонализации Рамблер/гороскопов. В тот же период в информационной астрологической ленте вместо традиционных для сервиса статей о любовной совместимости и гаданиях на брак появились заметки о карьере и саморазвитии. Принцип кампании объяснялся тем, что около 75 % пользователей Рамблер/гороскопов — женщины.

Примечания 

Рамблер
Веб-порталы
Поисковые системы
Рунет
Гороскоп